Le tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2017 se déroule du 23 au .

12 des 96 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Sara Errani
  Markéta Vondroušová
  Beatriz Haddad Maia
  Richèl Hogenkamp
  Ana Bogdan
  Quirine Lemoine
  Françoise Abanda
  Petra Martić
  Alison Van Uytvanck
  Miyu Kato
  Kateryna Kozlova
  Bethanie Mattek-Sands

Repêchée 
Une place de lucky loser est par ailleurs attribuée pour participer au tableau principal à la suite du forfait de Laura Siegemund. Une joueuse est tirée au sort parmi les huit meilleures joueuses éliminées au dernier tour des qualifications. Il s'agit de :
  Ons Jabeur

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames des Internationaux de France 2017
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableau officiel de la WTA : qualifications

Navigation 

2017
Tennis féminin en 2017
Internationaux de France de tennis 2017